Маттео Политано (; ) — итальянский футболист, вингер клуба «Наполи» и сборной Италии.

Клубная карьера 
Политано — воспитанник клуба «Рома» из своего родного города. Летом 2012 года для получения игровой практики Маттео на правах аренды перешёл в «Перуджу». 5 августа в поединке Кубка Италии против «Барлетты» Политано дебютировал за новую команду. 3 сентября в матче против «Беневенто» он дебютировал в итальянской Серии B. 9 сентября в поединке против «Барлетты» Маттео забил свой первый гол за «Перуджу». По окончании аренды «Рома» продала Политано в «Пескару» за 500 тыс. евро. 8 сентября 2013 года в матче против «Кротоне» он дебютировал за новый клуб в чемпионате. 30 сентября в поединке против «Чезены» Политано забил свой первый гол за «Пескару».

Летом 2015 года Маттео перешёл в «Сассуоло». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. 23 августа в матче против «Наполи» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Доменико Берарди. В поединке против своего родного клуба «Рома» Политано забил свой первый гол за «Сассуоло». В 2016 года в матчах Лиги Европы против испанского «Атлетик Бильбао» и бельгийского «Генка» он забил по голу.

Летом 2018 года Маттео перешёл в «Интернационале» на правах аренды до конца сезона 2019/20 с возможностью последующего выкупа. В матче против своей предыдущей команды «Сассуоло» он дебютировал за новый клуб.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 7 / забито голов: 3; победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1.

Тренеры 

В клубах
  Пьер Франческо Баттистини (07.2012—11.2012, «Перуджа»)
  Андреа Камплоне (11.2012—06.2013, «Перуджа»)
  Паскуале Марино (07.2013—02.2014, «Пескара»)
  Серсе Косми (02.2014—06.2014, «Пескара»)
  Марко Барони (07.2014—07.2015 «Пескара»)
  Эусебио Ди Франческо (07.2015—06.2017, «Сассуоло»)
  Кристиан Букки (06.2017—11.2017, «Сассуоло»)
  Джузеппе Якини (11.2017—06.2018, «Сассуоло»)
  Лучано Спаллетти (07.2018—06.2019, «Интернационале»; 06.2021-, «Наполи»)
  Антонио Конте (06.2019—01.2020, «Интернационале»)
  Дженнаро Гаттузо (01.2020—06.2021, «Наполи»)

В сборных
  Роберто Манчини (05.2018—, сборная Италии)

Достижения 
 «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Lega Serie B profile

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Наполи»